Beling ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Beling (* 1949), deutscher Fernsehjournalist und Redakteur
 Dmitri Jewstafjewitsch Beling (1882–1949), russisch-sowjetischer Zoologe
 Elisabeth Beling (1595–1679), deutsche Stifterin
 Ernst von Beling (1866–1932), deutscher Strafrechtswissenschaftler
 Maria Beling (1915–1994), deutsche Schauspielerin, Operettensoubrette und Zwischenfachsängerin
 Oswald Beling (1625–1646), deutscher Offizier
 Theodor Beling (1816–1898), deutscher Forstmeister, Entomologe
 Thea Beling (1910–1990), deutsche Résistancekämpferin
 Walter Beling (1899–1988), deutscher Spanienkämpfer

Siehe auch:
 Behling
 Belling